Вильясид-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 24,1 км². Население — 103 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Покровителем города считается святая дева де Бустильино.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 

Муниципалитеты Вальядолида